Galíndez – romanzo di Manuel Vázquez Montalbán pubblicato nel 1990

Persone 
 Andregoto Galíndez – contessa d'Aragona e regina consorte del regno di Navarra
 Aznar I Galíndez – conte d'Aragona e conte di Urgell e Cerdagna
 Cesáreo Galíndez – imprenditore spagnolo
 Guillermo Galíndez – ex cestista portoricano naturalizzato spagnolo
 Hernán Galíndez – calciatore argentino naturalizzato ecuadoriano, portiere
 Víctor Galíndez – pugile argentino